De Nieuwstraat is een straat in het Kloosterkwartier in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt van de Klaasstraat, in het verlengde van de Begijnengang, in zuidelijke richting tot aan Dominicanenstraat.

Geschiedenis 
In de Romeinse tijd heeft volgens archeologische opgravingen een aardewerkoven gelegen tussen de Nieuwstraat en de Vleesstraat. In 1416 werd aan deze straat het Dominicanenklooster Mariaweide gevestigd. De straat is vermoedelijk al voor die tijd aangelegd. Ook het door de Cellebroeders gestichte klooster Trans-Cedron lag aan de kopse zijde van deze straat, op de plek waar tegenwoordig de Dominicanenstraat ligt.

In 1807 startte een Venlose ondernemer een pijpenfabriek aan deze straat. Na verloop van tijd werden jaarlijks 2 miljoen pijpen geëxporteerd naar voornamelijk Pruisen. Rond 1925 werd de fabriek gesloten.

De politicus en kantonrechter Leopold Haffmans heeft aan deze straat gewoond.

Aan de straat lag tot 1898 de Cedronspoel, die in dat jaar werd drooggelegd. Ook lag tot 1900 de Benders Molen aan deze straat.

Huidige situatie 
Het klooster Mariaweide is tegenwoordig een Toon Hermanshuis, een zorginstelling voor terminale kankerpatiënten. De kapel van het klooster is tegenwoordig een cultuurpodium, Domani geheten. Op de plek van het vroegere klooster Trans-Cedron ligt momenteel een winkelpand en de Dominicanenstraat.

In de noordelijke oostzijde van de straat bevindt zich tegenwoordig het Filmtheater De Nieuwe Scene. Van 1980 tot het einde van de 20e eeuw bevond zich in het pand de bioscoop Scene.

Externe link 
 Kaart van de vesting Venlo met in het zuidoosten de Nieuwstraat. Daaraan lagen de kloosters Trans-Cedron (C3) en Mariaweide (C4).

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo